Whitley County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Whitley County (Indiana)
 Whitley County (Kentucky)